El comodín de La 1 es un concurso de televisión español presentado por Aitor Albizua desde el 3 de octubre de 2022. El programa es la adaptación del formato de televisión turco Joker emitido por TRT.

Mecánica 

El concurso pone a prueba los conocimientos en cultura general de los concursantes, que pueden llegar a ganar hasta 30.000 euros. La mecánica es sencilla: cada uno de los dos concursantes de cada programa cuentan con 7 posibilidades de premio y 7 comodines. Deben responder a 10 preguntas con cuatro opciones de respuesta, sin excepción dentro de un tiempo límite (30 segundos en las primeras cinco preguntas; 40 segundos de la sexta a la octava; 50 segundos de la novena a la décima). Por cada respuesta correcta, suben una posición en la escala de premios. Si fallan o responden fuera de tiempo, pierden tres comodines de golpe. Cuando ya no les queden comodines, pierden tres posiciones en la escala de premios. El objetivo es intentar conservar el máximo premio posible y mantenerlo en la décima pregunta. Los concursantes cuentan con la ayuda de un acompañante que les pueden hacer ganar comodines extra en una ronda rápida de preguntas después de la sexta pregunta (el 'comodín bonus') donde en 90 segundos el tiene que responder al mayor número de preguntas posibles con dos opciones de respuesta y, por cada cinco respuestas correctas el concursante gana un comodín; y ayudar a contestar una pregunta (el 'super comodín') hasta la séptima.

Por cada pregunta, el concursante puede jugar si no sabe la respuesta de uno a tres comodines apretando el pulsador que les permiten de eliminar una respuesta incorrecta, además, por cada comodín utilizado ('super comodín' incluso) se añaden 15 segundos extra para contestar correctamente la pregunta.

Finalmente, antes de responder a la décima pregunta, el concursante puede decidir de plantearse con el premio que está en el nivel inferior o arriesgar y contestar la última pregunta.

La escala de los premios es la siguiente:
 30.000€
 10.000€
 3.000€
 1.000€
 500€
 200€
 0€

Presentadores

Audiencias

Temporada 1 (2022-actualidad)

Audiencia media por meses

Ganadores de 30.000 €

Versiones internacionales

Referencias 

Concursos televisivos de España
Programas de televisión de La 1
Programas de televisión de España iniciados en 2022